Tsu puede referirse a:
 Tsu, una red social.
 Tsu, la capital de la prefectura de Mie en Japón.
 つ o ツ (tsu), caracteres silábicos japoneses.